

Яніславиці — село в гміні Ґлухув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Яніславиці — село в гміні Сосне Островського повіту Великопольського воєводства